Roggentin (bij Rostock), een gemeente in de Duitse Landkreis Bad Doberan (Mecklenburg-Voor-Pommeren).
Roggentin (Mirow), een dorp in de Duitse gemeente Mirow in de Landkreis Mecklenburg-Strelitz (Mecklenburg-Voor-Pommeren).